Гильбер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гильбер, Иветта (1865—1944) — французская певица и актриса кабаре Прекрасной эпохи, модель.
 Гильбер, Фредерик (род. 1994) — французский футболист, защитник.
 Гильбер, Эме-Виктор-Франсуа (1812—1889) — французский кардинал.